El término Krásnoye Znamia , que significa Bandera roja en ruso, puede referirse a:

Krásnoye Znamia (Briansk), localidad del óblast de Briansk, en Rusia.
Krásnoye Znamia (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krásnoye Znamia (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Krásnoye Znamia (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Krásnoye Znamia (Orlovski, Rostov), localidad del raión de Orlovski del óblast de Rostov, en Rusia.
Krásnoye Znamia (Vesioli, Rostov), localidad del raión de Vesioli del óblast de Rostov, en Rusia.

Para los usos de Bandera Roja en español, véase su página de desambiguación: Bandera Roja.